«Взрослая дочь молодого человека» — название пьесы, спектакля и телефильма:

 «Взрослая дочь молодого человека» («Дочь стиляги») — пьеса Виктора Славкина «Дочь стиляги» (опубликована в 1979 году).
 «Взрослая дочь молодого человека» — спектакль Анатолия Васильева по пьесе Виктора Славкина, поставленный в 1979 году на сцене Московского драматического театра им. К. С. Станиславского.
 «Взрослая дочь молодого человека» («Дорога на Чаттанугу») — телевизионная версия спектакля Анатолия Васильева, по пьесе Виктора Славкина, снимавшаяся Главной редакцией литературно-драматических передач Центрального телевидения СССР в 1981—1982 годах.